Gut'anasar Lerr (armeniska: Gut’anasar Lerr) är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gut'anasar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gut'anasar Lerr är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sevkatar Lerr,  meter över havet,  kilometer öster om Gut'anasar Lerr. Runt Gut'anasar Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Hrazdan,  kilometer norr om Gut'anasar Lerr. 

Trakten runt Gut'anasar Lerr består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre